|-
| (32101) 2000 KA51||||29 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32102) 2000 KB52||||23 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 32103 Reʼemsari||||23 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32104) 2000 KR52||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32105) 2000 KT52||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32106) 2000 KD58||||24 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32107) 2000 KX64||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32108) 2000 KZ64||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32109) 2000 KQ70||||28 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32110) 2000 KA73||||28 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32111) 2000 KD73||||28 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32112) 2000 KK73||||28 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32113) 2000 KP73||||28 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32114) 2000 KY75||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32115) 2000 KQ80||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32116) 2000 LD4||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32117) 2000 LD5||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32118) 2000 LW5||||6 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (32119) 2000 LM7||||6 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32120) 2000 LC8||||6 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32121) 2000 LF9||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32122) 2000 LD10||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32123) 2000 LO10||||1 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32124) 2000 LH11||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32125) 2000 LZ11||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32126) 2000 LF12||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32127) 2000 LK12||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32128) 2000 LL13||||5 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32129) 2000 LV14||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32130) 2000 LN16||||1 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32131) 2000 LQ16||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32132) 2000 LS16||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32133) 2000 LU16||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32134) 2000 LQ17||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32135) 2000 LF18||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32136) 2000 LN18||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32137) 2000 LM19||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32138) 2000 LQ19||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32139) 2000 LT19||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32140) 2000 LF21||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32141) 2000 LB24||||1 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32142) 2000 LU26||||3 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32143) 2000 LA27||||11 червня 2000||Обсерваторія Валінос||Пауло Ольворсем
|-
| (32144) 2000 LA29||||9 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32145) 2000 LE30||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32146) 2000 LF30||||7 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32147) 2000 LW30||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32148) 2000 LX30||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32149) 2000 LY30||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32150) 2000 LJ31||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32151) 2000 LX31||||5 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32152) 2000 LK34||||3 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32153) 2000 LM34||||3 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32154) 2000 MH||2000 MH||23 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (32155) 2000 MN||2000 MN||22 червня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32156) 2000 MY||2000 MY||24 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (32157) 2000 MR1||||26 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (32158) 2000 MD2||||29 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (32159) 2000 MR2||||25 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (32160) 2000 MT2||||27 червня 2000||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (32161) 2000 MR3||||24 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32162) 2000 MV5||||25 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32163) 2000 MZ5||||24 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32164) 2000 NW4||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32165) 2000 NY5||||9 липня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (32166) 2000 NN6||||3 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32167) 2000 NU8||||5 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32168) 2000 NP9||||10 липня 2000||Обсерваторія Валінос||Пауло Ольворсем
|-
| (32169) 2000 NT9||||6 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32170) 2000 NU9||||6 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (32171) 2000 ND10||||1 липня 2000||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (32172) 2000 NB11||||10 липня 2000||Обсерваторія Валінос||Пауло Ольворсем
|-
| (32173) 2000 NF12||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32174) 2000 NW12||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32175) 2000 NF14||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32176) 2000 NS14||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32177) 2000 NZ14||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32178) 2000 ND15||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32179) 2000 NC16||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32180) 2000 NY16||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32181) 2000 NB17||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32182) 2000 NR18||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32183) 2000 ND19||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 32184 Ямаура (Yamaura)||||8 липня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (32185) 2000 ND23||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32186) 2000 NM23||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32187) 2000 NR23||||5 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32188) 2000 NR25||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32189) 2000 NT25||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32190) 2000 NM26||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32191) 2000 NZ26||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32192) 2000 NH27||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32193) 2000 NK27||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32194) 2000 NY27||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (32195) 2000 NT28||||2 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32196) 2000 OK||2000 OK||19 липня 2000||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (32197) 2000 OV||2000 OV||24 липня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (32198) 2000 OK1||||24 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (32199) 2000 ON2||||27 липня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| 32200 Seiicyoshida||||28 липня 2000||Обсерваторія Дінік||Ясукадзу Ікарі
|}

32100